Die Liste der Bodendenkmale in Storkow (Mark) enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Storkow (Mark) und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Storkow (Mark) aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Storkow (Mark)
Storkow (Mark)